Vladimir Nikolajevitj Orlov kan syfta på:

* Vladimir Nikolajevitj Orlov (1868—1927), rysk general
 Vladimir Nikolajevitj Orlov (1908—1985), sovjetisk författare